Самбуе́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Жер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 630 км на південь від Парижа, 105 км на захід від Тулузи, 40 км на південний захід від Оша.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Самбуе на сайті французького Національного інституту географії
 Самбуе на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Самбуе на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Самбуе на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Самбуе на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Жер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Жер